SLL steht für:
 Flughafen Salala im Oman (IATA-Code)
 Saarland Airlines, ehemalige deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Sierra-leonischer Leone, ehemaliger Währungscode nach ISO-4217
 SaarLorLux bzw. die Großregion
 Socialist Labour League, politische Organisation im Vereinigten Königreich
Skilanglauf

SLL